Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1933 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Scriven je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Lolette Payot (tretji krog)
  Helen Jacobs (polfinale)
  Simone Mathieu (finale)
  Hilde Krahwinkel (drugi krog)
  Mary Heeley (četrtfinale)
  Eileen Fearnley Whittingstall (četrtfinale)
  Josane Sigart (drugi krog)
  Ida Adamoff (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1933